Polyscope est le nom commun du journal Le Polyscope
Polyscope est le nom d'un studio de cinéma américain qui n'est plus en activité Selig Polyscope Company

Nom